Ел Чололо има више значења:

 Ел Чололо (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чололо (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику